Duodecim (lat. Zwölf) steht für
Duodecim scripta, Ur-Form des Spiels Backgammon
De duodecim abusivis saeculi, lateinisches Werk des 7. Jahrhunderts
Leges duodecim tabularum, Zwölftafelgesetz 
Rei rusticae libri duodecim, agrohistorisches Werk
Siehe auch
Dodeka
Duodez
Dutzend